

Улицы 
У́лица 1905 го́да:

Россия 
 Улица 1905 года — в Барнауле.
 Улица 1905 года — в Красноярске.
 Улица 1905 года — в Москве.
 Улица 1905 года — в Новосибирске.
 Улица 1905 года — в Орехове-Зуеве.
 Улица 1905 года — в Омске.
 Улица 1905 года — в Перми.
 Улица 1905 года — в Ярославле.

Украина 
 В Виннице:
 Улица 1905 года.
 Переулок 1905 года.
 Улица 1905 года — в Луганске.
 Улица 1905 года — в Кременчуге.

Другое 
 «Улица 1905 года» — станция Московского метрополитена.

См. также 
 Улица Революции 1905 года
 Площадь 1905 года
 Переулок 1905 года